

Bułgaria 
 Miładinowci – wieś w obwodzie Dobricz
 Miładinowci – wieś w obwodzie Jamboł
 Miładinowci – wieś w obwodzie Tyrgowiszte

Macedonia Północna 
 Miładinowci – wieś w gminie Ilinden